Molara ima više značenja:
 Molara, Alessandria
 Molara, Avellino